Middelbare technische school
 Maatschap, een persoonlijke ondernemingsvorm
 Badmintonfederatie Hongarije, plaatselijk Magyar Tollaslabda Szövetseg, de Hongaarse badmintonbond
 Machine- en tractorstation, landbouwmechanisatiestation in de Sovjet-Unie
 Mobile TeleSystems, een telecombedrijf uit Rusland